Tembo steht für:
 Tembo (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Tembo (Fluss), ein Fluss in Angola

Tembo ist der Familienname folgender Personen:
 Asafu Tembo, sambischer Judoka
 Christon Tembo (1944–2009), Politiker aus Sambia
 Dorothy Ng’ambi Tembo, sambische Diplomatin und UN-Funktionärin
 Fwayo Tembo (* 1989), sambischer Fußballspieler
 John Tembo (* 1931), malawischer Politiker
 Kenias Tembo (* 1955), simbabwischer Langstreckenläufer
 Lily Tembo (Lily T; 1981–2009), sambische Sängerin, Songschreiber und Journalistin
 Martha Tembo (* 1998), sambische Fußballspielerin
 Milton Tembo (* 1980), sambischer Fußballspieler
 Philibert Tembo Nlandu (* 1962), kongolesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Budjala
 Stanley Tembo, sambischer Fußballspieler
 Vera Chiluba Tembo, sambische Politikerin
 Zoe Tembo (gest. 2001), sambische Politikerin